

Geografia 
 Pesche – comune italiano
 Pesche – quartiere della città belga di Couvin
 Pharmacie Pesche – edificio storico della città francese di Alençon
 Riserva naturale Pesche – area naturale protetta d'Italia

Altro 
 Pesche – frutti del Prunus persica
 Pesche dolci – dolce italiano
 Pesche – singolo di Federico Rossi del 2021
 Julien Rémy Pesche – farmacista e magistrato francese

Pagine correlate 
 Pesca

Altri progetti